Daneo ist der Familienname folgender Personen:

Giovanni Daneo (1824–1892), italienischer Schriftsteller
Felice Daneo (1825–1890), italienischer Schriftsteller